I'm Up — мікстейп американського репера Gucci Mane, виданий 25 травня 2012 р. Гости: DJ Holiday, DJ J1, Trap-A-Holics. Наразі реліз має двічі платиновий статус на DatPiff (за критеріями сайту), куди його виклали як ексклюзив. Мікстейп безкоштовно завантажили понад 510 тис. разів. Оформлення: KidEight.com.

Відеокліпи 
На «Super Cocky», «Kansas», «Wish You Would», «Brought Out Them Racks», «Plain Jane (Remix)», «Too Sexy» зняли кліпи.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Gucci Mane